Індикатор, також показник (, , , , , ) може означати:

Хімія 
Індикатор — речовина, яка зміною забарвлення сигналізує про перебіг хімічної реакції:
 Адсорбційний індикатор — речовина, яка адсорбується зі зміною кольору
 Кислотно-основний індикатор — речовина, яка змінює колір залежно від pH середовища
 Комплексометричний індикатор — речовина, яка змінює колір у присутності іонів металу
 Окисно-відновний індикатор — речовина, яка змінює колір при перебігу окисно-відновних реакцій
 Металофлуоресцентний індикатор — комплексотворний реагент.
 Металохромний індикатор — комплексотворний реагент.

Техніка 
Індикатор — прилад, за допомогою якого здійснюють індикацію зміни якогось параметра контрольованого процесу або стану об'єкта у формі, зручній для візуального сприйняття (наприклад, індикатор годинникового типу, знаковий індикатор тощо). Індикатор задимлення може вмикати звуковий сигнал.
 Вакуумно-люмінесцентний індикатор — прилади, робота яких заснована на явищі люмінесценції
 Газорозрядний індикатор — газонаповнені прилади для виведення інформації
 Знаковий індикатор — прилад, який подає інформацію сигнали у вигляді умовних сигналів
 Індикатор блукаючих струмів — прилад для виявлення і вимірювання блукаючих струмів
 Індикатор ваги — прилад для вимірювання навантаження на буровій установці
 Індикатор годинникового типу — прилад, результат на якому виводиться на годинникову шкалу
 Індикатор метану — прилад для сигналізації про вміст метану у шахтах
 Індикатор фази — інструмент для визначення фазового дроту

Інше 
 Біоіндикатор — біологічний вид, наявність якого вказує на певні властивості ґрунтів, специфіку гідрології чи інші екологічні умови середовища.
 Рослина-індикатор
 Індикатор сталого розвитку

Дотичні поняття 
ІНДИКАТОРНИЙ, (, ) — пов'язаний з індикацією:
 індикаторна діаграма — графічне зображення залежності тиску пари (газу) в циліндрі поршневої машини від зайнятого нею об'єму або від положення поршня;
 індикаторна потужність — потужність, що її розвивають гази в циліндрах двигуна;
 індикаторна доза — доза радіоактивної речовини, введеної в об'єкт (наприклад, в організм для дослідження фізіологічних процесів, у вугілля для його дослідження тощо) методом мічених атомів, або індикаторним методом.
 Індикаторна діаграма бурильного молотка
 Індикаторна діаграма свердловини

Див. також 
 Індикація

Джерела 
 
 Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк : Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0

Посилання 
 ІНДИКАТОРИ  //Фармацевтична енциклопедія
 ІНДИКАТОРИ  //ЕСУ